Omaha har flere betydninger eller specialiseringer:

 Omaha – den største by i den amerikanske delstat Nebraska med 390.007 indbyggere (2000).
 Omaha Beach – en vigtig strand under Operation Overlord.
 Omaha (pokervariant) – et kendt pokerspil.
 Omaha (indfødte amerikanere) – nordamerikansk indianerstamme